Netztheorie steht für:

 Netztheorie, in der theoretischen Informatik ein Synonym für Graphentheorie
 Netztheorie (Verbundwerkstoffe), Entwurfsmethode für Faser-Kunststoff-Verbunde

Siehe auch:
 Netzwerktheorie